Bitwa pod Kaliszem (1706) – bitwa stoczona 29 października 1706 roku podczas III wojny północnej
 Bitwa pod Kaliszem (1813) – bitwa stoczona 13 lutego 1813 roku podczas wojen napoleońskich (Inwazja na Rosję)

 Bitwa pod Kaliszem (obraz) – obraz przedstawiający bitwę z 1706 roku